I difensori della legge (Homicide Squad), film diretto da Edward L. Cahn e George Melford (1931)
I difensori della legge (Under Western Skies), film diretto da Jean Yarbrough (1945)